Osoby o tym nazwisku:
 Herman Czerniakow – łódzki przedsiębiorca
 Jurij Czerniakow – radziecki dyplomata